Guapiaçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guapiaçu (ort), São Paulo, 
 Guapiaçu (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar